Stateira († um 331 v. Chr.) war als Schwestergemahlin des Dareios III. eine persische Königin (seit 336 v. Chr.) aus der Dynastie der Achämeniden.

Leben

Herkunft 

Stateira war wahrscheinlich die Tochter des persischen Adligen Arsames (Arsanes). Ob sie auch eine Tochter der Sisygambis und damit eine Vollschwester des Dareios III. war, ist nicht sicher. Sie galt als die schönste Frau in ganz Asien. Sie ist die einzige bezeugte Gattin des Dareios III.

Gefangenschaft 

Zum Kriegszug von Dareios III. gegen Alexander den Großen begleitete sie ihren Gatten gemäß der Tradition gemeinsam mit ihren Töchtern Stateira und Drypetis, ihrem kleinen Sohn Ochus sowie andere vornehmen Perserinnen. Nach dem Sieg Alexanders in der Schlacht bei Issos (333 v. Chr.) geriet sie mit der gesamten Familie des Perserkönigs in makedonische Gefangenschaft. Alexander behandelte aber Stateira wie auch die Königsfamilie insgesamt mit äußerster Achtung.

Tod 

Stateira machte sich große Sorgen um ihren Gatten. Nach Alexanders Besuch in Ägypten starb sie an einer Fehlgeburt und erhielt auf Befehl des sehr um sie trauernden Makedonenkönigs ein prächtiges Begräbnis nach altpersischer Tradition.

Als Dareios III. vom Tod seiner Gemahlin und ihrer ehrfurchtsvollen Behandlung und angemessenen Bestattung durch Alexander erfuhr, mutmaßte er zuerst, dass diese ihm ungewöhnlich großzügig erscheinende Behandlung durch eine Liebesbeziehung des makedonischen Eroberers zu seiner schönen Gattin zu erklären sei, die daher ihren Ruf durch einen Ehebruch befleckt haben musste.

Alexanders Bote versicherte jedoch, dass es keinerlei Intimitäten zwischen Stateira und dem Makedonenkönig gegeben habe, sondern dass dieser ausschließlich aus menschlicher Größe so gehandelt habe.

Stammbaum

Literatur

Anmerkungen 

Königin
Achämenide
Geboren im 4. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 4. Jahrhundert v. Chr.
Frau